Дземул има више значења:

 Општина Дземул (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дземул (Дземул, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику